Nazwa kilku jezior w Tatrach:
 Pośredni Harnaski Staw
 Pośredni Staw Rohacki
 Pośredni Siwy Staw
 Pośredni Staw Spiski